Jugoslavensko prvenstvo u vaterpolu za 1984. je osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga

II. liga

Istok 

 Izvori: 
 VK Senta

Međurepublička liga

Zapad 

 Izvori: 
 Betinski vaterpolo: 1953. – 2003.

Jug 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Osijeku.

 Izvori: 
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Izvori 
  

1984.